Nemophora — род чешуекрылых насекомых из семейства Длинноусых молей.

Описание 
На задних крыльях R и M1 на общем стебле. Базальные сегменты усиков самцов часто (но не всегда) с тремя-шестью прямыми шипами, ориентированными к основанию усиков.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Длинноусые моли
Роды чешуекрылых